

Sciences et techniques 
 En exobiologie, la lyfe est un essai de définition universelle de la vie, au-delà des définitions restrictives de la vie sur Terre.

Anthroponyme 
 Lyfe Jennings, de son vrai nom Chester Bamsu Jennings (1973-), est un chanteur, producteur et musicien américain.
 DJ Lyfe est le pseudonyme de Gavin Koppell, un disc jockey et graffiti-artist américain.